Baïla Pizza est une chaîne française de restauration rapide spécialisée dans les pizzas, dont la société générale se situe à Buxerolles.

Histoire 
L'enseigne a été fondée à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, en , avec un premier restaurant implanté au pont Saint-Cyprien.

En 2018, l'enseigne est rachetée par Erwan Rouxel, puis adopte, en , le nouveau nom de « Signorizza » dans « l'idée [...] d’avoir un nom plus italien, gourmand et chaleureux ». « Chaque restaurant compte une salle classique, où les gens peuvent s’asseoir, à laquelle est greffé un comptoir extérieur de vente à emporter. Tout le concept tourne autour de ça », décrit le dirigeant. Cependant, le fondateur Éric Olivier continue d'exploiter la marque Baïla Pizza dans les restaurants présents dans la Vienne, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Car, en réalité, la franchise reste baptisée Baïla Pizza et non Signorizza.

En fermant la partie restauration à cause de la pandémie de Covid-19, le groupe perd  de son chiffre d’affaires avec la fermeture de la partie restauration ; cependant, avec la vente à emporter, Baïla Pizza préserve  de celui-ci.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste de chaînes de restaurants

Liens externes 
 

Chaîne de restaurants en France
Entreprise fondée en 1999
Pizzeria